L'édition masculine 2017 du tournoi de tennis de Rome se déroule du 14 au  sur terre battue en extérieur. C'est le  de la saison. Alexander Zverev remporte l'épreuve en simple, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut celle en double.

Faits marquants

Contexte 
Le cinquième Masters 1000 de l'année est l'occasion pour Andy Murray et Novak Djokovic, les deux leaders du circuit, de lancer pour de bon leur début de saison, marqué par des défaites prématurées à répétition. Aucun des deux joueurs n'est parvenu à se hisser en finale d'un tournoi majeur, que ce soit à l'Open d'Australie ou lors des quatre premiers Masters 1000 de la saison. Les deux hommes forts de ce début d'année restent Roger Federer, vainqueur à Melbourne ainsi qu'à Indian Wells et Miami, et qui a choisi de ne prendre part à aucune compétition sur terre battue, et Rafael Nadal, qui a remporté les trois principaux tournois sur terre à Monte-Carlo, Barcelone et Madrid, restant jusqu'ici invaincu sur la surface ocre.

En double, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, leaders de la discipline en début de saison, ont perdu du terrain à la suite de la perte de leurs trois titres, remportés coup sur coup la saison précédente en Californie, en Floride et à Monte-Carlo. Forfait la saison passée dans la capitale italienne, les deux tricolores espèrent ainsi décrocher leur  titre de l'année. Ils devront notamment redouter Henri Kontinen et John Peers, 1 de la discipline, ainsi que Łukasz Kubot et Marcelo Melo, vainqueurs à Miami et Madrid.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Philipp Kohlschreiber, de l'Américain Steve Johnson, de l'Australien Nick Kyrgios, du Chypriote Márcos Baghdatís, du Croate Ivo Karlović, des Français Richard Gasquet, Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga, de l'Italien Paolo Lorenzi, du Luxembourgeois Gilles Müller et du Suisse Roger Federer. Ils sont respectivement remplacés par Thomaz Bellucci, Kyle Edmund, Alexandr Dolgopolov, Jared Donaldson, Ernesto Escobedo, Florian Mayer, Robin Haase, Jiří Veselý, Nicolas Mahut, Ryan Harrison et Daniel Evans.

Pendant le tournoi 
David Ferrer signe la  victoire de sa carrière en simple après son succès au  contre son compatriote Feliciano López. Tomáš Berdych remporte, quant à lui, son  match sur le circuit après sa victoire sur Carlos Berlocq au .

Le tenant du titre Andy Murray est sèchement battu lors de son entrée en lice par l'Italien Fabio Fognini (2-6, 4-6).

Rafael Nadal, vainqueur des tournois sur terre battue de Monte-Carlo, Barcelone et Madrid, est vaincu en 1/4 de finale par Dominic Thiem, après une série de 17 victoires consécutives.

Alexander Zverev, âgé seulement de 20 ans, atteint pour la première fois de sa carrière la finale d'un Masters 1000.

Lauréats 
L'Allemand Alexander Zverev remporte le  titre de sa carrière, le  dans la catégorie Masters 1000, en écartant en finale Novak Djokovic. Il s'agit de son  sacre de la saison.

En double, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Ivan Dodig et Marcel Granollers. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2017 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Rome (WTA 2017) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2017
Sport en Italie en 2017
Rome
Tennis en mai 2017